Евсиков — фамилия. 

Известные носители:
 Евсиков, Алексей Николаевич (род. 1961) — российский дипломат.
 Евсиков, Вадим Иванович (1935—2016) — советский и российский зоолог.
 Евсиков, Денис Сергеевич (род. 1981) — российский футболист, тренер.
 Евсиков, Иван Иванович (1924—1993) — полный кавалер ордена Славы.